Râul Ghilăuca se poate referi la:

 Ghilăuca - râu afluent al Râului Ibăneasa din bazinul Jijiei
 Ghilăuca - râu afluent al Râului Putreda din bazinul Jijiei